Alholm kan syfta på:

 Alholm, Frederikssund –  en ö i Danmark
 Alholm (Kumlinge, Åland) – en halvö i Kumlinge, Åland
 Alholm, Malax – en by och gårdsgrupp i Malax-delen av den före detta kommunen Pörtom, Österbotten, Västra Finlands län